Łódzkie Wiadomości Dnia
 Ładunek wydłużony wystrzeliwany z czołgów